Макс Нонне (; 13 января 1861, Гамбург — 12 августа 1959, там же) — немецкий врач-невролог, профессор (1925), доктор медицины (1884). Внёс существенный вклад в развитие современной неврологии.

Биография 
Изучал медицину в университетах Гейдельберга, Фрайбурга и Берлина.

В 1884 году получил степень доктора медицины.

Работал ассистентом знаменитого немецкого невропатолога Вильгельма Эрба в неврологической клинике Гейдельбергского университета, затем у Фридриха Августа фон Эсмарха в хирургической клинике в Киле

В 1889 году поселился в Гейдельберге, где имел практику как невролог. Работал ординатором госпиталя Красного Креста, а в 1896 году — директором отдела неврологии гамбургской клиники Эппендорф.

В 1913 году Макс Нонне стал титулярным профессором неврологии, а с 1919 года — преподавателем новосозданного Гамбургского университета. С 1925 года — профессор.

Научная деятельность 
Макс Нонне — авторитетный специалист в области неврологии, занимался диагностикой болезней нервной системы, особенно, нейросифилисом.

В честь Нонне названа описанная им Реакция Нонне-Апельта. Одним из первых описал болезнь, названную впоследствии именем первооткрывателя — Болезнь Нонне–Милроя–Мейжа.

Макс Нонне был одним из заграничных светил медицины приглашённых в 1924 году в Москву для консультаций по поводу болезни В. И. Ленина.

В различных источниках утверждается, что Ленин умер от сифилиса. Предпосылки этого мнения следующие. В ту пору во всех сомнительных случаях врачи следовали правилу «» («В сомнительных случаях ищите сифилис»). Так возникло предположение о том, что причиной болезни Ленина был якобы запущенный сифилис. Сам он тоже не исключал такой возможности и потому принимал сальварсан, а в 1923 году ещё пытался лечиться препаратами на основе ртути и висмута. К Ленину был приглашён специалист в этой области Макс Нонне. Однако догадка была им опровергнута. «Абсолютно ничто не свидетельствовало о сифилисе», — записал впоследствии Нонне.

Избранные научные труды и публикации 
Макс Нонне — автор справочника «Сифилис и нервная система» (1902), также:
 Vier Fälle von Elephantiasis congenita hereditaria. (1891)
 Zur Ätiologie der Pfortaderthrombose (1886)
 Anfang und Ziel meines Lebens (1971) и др.

Примечания

Ссылки 
 W: Neue Deutsche Biographie Nauwach — Pagel, Bd. 19, Nauwach — Pagel, Berlin, 1999 стр. 333—335
 
 

Неврологи Германии
Родившиеся в Гамбурге
Умершие в Гамбурге
Учёные Германии
Выпускники Гейдельбергского университета
Выпускники Берлинского университета
Выпускники Фрайбургского университета
Педагоги Германии
Преподаватели Гамбургского университета
Медики Германии
Доктора медицинских наук